Второе сражение в Гельголандской бухте (, ) — морской бой, состоявшийся 17 ноября 1917 года в Северном море во время Первой мировой войны.

Превосходящие силы линейных и лёгких британских крейсеров атаковали германский отряд, занимавшийся тралением минного заграждения в Гельголандской бухте. Германские крейсера под командованием адмирала фон Рейтера, умело используя дымовые завесы, прикрыли тральщики и увлекли за собой британские корабли. Погоня за германскими крейсерами продолжалась до тех пор, пока британские корабли не оказались под огнём германских линкоров «Кайзер» и «Кайзерин».

Британские крейсера, прекратив погоню, вышли из боя. В результате сражения несколько германских и британских кораблей получили незначительные повреждения. Германский тральщик «Кёдинген», выполнявший функции брандвахты, в начале боя не успел сняться с якоря и был потоплен артиллерийским огнём британских эсминцев.

Предыстория 
Гельголандская бухта всю войну была ареной активной минной войны. Немцы ставили минные заграждения, чтобы обезопасить своё побережье, достаточно уязвимое во время отливов в заливе Ядебузен, делавших невозможным выход в море крупных боевых кораблей из главной стоянки Флота открытого моря — Вильгельмсхафена. Англичане также занимались минными постановками, пытаясь запереть флот Германии в их базах. Во второй половине 1917 года британцы начали массовую постановку противолодочных минных заграждений. Всего за 1917 год было выставлено в Северном море и Атлантике 33 660 мин, из них 22 148 — в Гельголандской бухте, 8512 — у своих берегов и в Ла-Манше, 3000 — у бельгийского побережья. Поэтому в бухте практически постоянно велись работы тральщиков и прорывателей заграждений. Они были тихоходными и представляли собой лёгкие мишени для крупных боевых кораблей, поэтому германский флот вынужден был привлекать для их охраны крейсера, а на выходе из Яде, как правило, находились «дежурные» линейные корабли и линейные крейсера.

В октябре 1917 года британское Адмиралтейство решило нанести удар по германским тральным силам. 31 октября в Каттегат были высланы значительные силы лёгких крейсеров и миноносцев с целью нанести удар и выманить на себя германские крейсера, но этого не произошло. Потопив 1 вооружённый пароход и 10 траулеров, британские корабли вернулись на свои базы. Осенью 1917 года германские корабли практически ежедневно выходили в море для проведения тральных операций. К середине ноября благодаря работе служб радиоперехвата, донесениям агентов и подводных лодок Адмиралтейство получило разведданные, достаточные для разработки крупной операции.

Операция была запланирована на утро 17 ноября. Наконец-то было решено использовать «белых слонов» адмирала Фишера — в составе 1-й крейсерской эскадры в операции приняли участие лёгкие линейные крейсера «Корейджес» и «Глориес». В состав передовых сил под общим командованием вице-адмирала Нейпира входили также восемь лёгких крейсеров 1-й и 6-й эскадр и 10 миноносцев. Получилось компактное и сильное быстроходное соединение. Самыми медленными в нём были лёгкие крейсера, развивавшие 29 узлов. Эскадренная скорость этого соединения была на несколько узлов больше, чем у противника.

Прикрытие осуществляла 1-я эскадра линейных крейсеров под командованием вице-адмирала Пэкенхема — «Лайон», «Принцесс Ройал», «Тайгер» и «Рипалс» под флагом второго флагмана эскадры контр-адмирала Филлимора. В последний момент по распоряжению Битти эскадре был придан линейный крейсер «Нью Зиленд», что было спорным решением, так как эскадренный ход из-за достаточно слабовооружённого крейсера (305-мм орудия против 343-мм орудий у более мощных «кошек» и тем более «Рипалса» с его 381-мм орудиями) упал на 2—3 узла. Дальнее прикрытие осуществляла 1-я эскадра линкоров в составе 8 самых сильных единиц, включая три единицы типа «Ройал Соверен». Общее руководство соединением из 15 линкоров и линейных крейсеров, 9 лёгких крейсеров и 29 эсминцев осуществлял Пэкенхем. Этих сил в теории было достаточно для сражения с половиной германского флота, но на практике управление этим разрозненным соединением было слишком сложным, и к тому же всё осложнялось проблемой недостаточного знакомства командующих соединениями с минной обстановкой.

Существовала карта гидрографического отдела Адмиралтейства, на которой были обозначены все британские и германские минные заграждения. Но на флот она поступала только в одном экземпляре главнокомандующему Гранд-Флитом Битти. Пэкенхем был ознакомлен с этой картой. Однако Нейпир и все остальные командиры её не видели. У каждого из них были свои собственные карты. Причём районы, считавшиеся Нейпиром опасными, на картах командиров соединений лёгких крейсеров были отмечены как безопасные.

Силы сторон

Великобритания 

По данным.
 1-я эскадра крейсеров (контр-адмирал Нейпир)
 линейные крейсера «Корейджес» и «Глориес» (32 узла, 2×2 381-мм орудия)
 эсминцы «Урса», «Нерисса», «Арчин», «Ампайр»
 6-я эскадра лёгких крейсеров (контр-адмирал Александер-Синклер)
 лёгкие крейсера «Кардифф», «Серез», «Калипсо», «Карадок» (29 узлов, 5×152-мм)
 эсминцы «Вэлентайн», «Вимиера», «Ванкуишер», «Вихемент»
 1-я эскадра лёгких крейсеров (вице-адмирал Коуэн)
 лёгкие крейсера «Каледон» (29 узлов, 5×152-мм), «Галатея», «Инконстант», «Роялист» (28,5 узлов, 2×152-мм, 7×102-мм)
 эсминцы «Вендетта», «Медуэй»
 1-я эскадра линейных крейсеров (вице-адмирал Пэкенхем)
 линейные крейсера «Лайон», «Принцесс Ройал», «Тайгер» (все 28 узлов, 4×2 343-мм орудий), «Нью Зиленд» (25 узлов, 4×2 305-мм орудий), «Рипалс» (32 узла, 3×2 381-мм орудия, флаг контр-адмирала Филлимора)
 лёгкий крейсер «Чемпион» (28 узлов, 4×152-мм, 1×102-мм)
 эсминцы «Верден», «Телемахус», «Ориана», «Непиэн», «Обдьюрейт», «Тристрэм», «Петард», «Тауэр»
 1-я эскадра линкоров (вице-адмирал Мэдден)
 линейные корабли «Ривендж», «Ройал Оак», «Резолюшен» (4×2 381-мм), «Эмперор оф Индиа», «Бенбоу»(5×2 343-мм), «Канада» (5×2 356-мм)
 эсминцы «Нобл», «Нонсач», «Нейпир», «Пенн», «Паладин», «Мисчиф», «Саумарез», «Валгалла», «Принц», «Манстер», «Нарборо»

Германия 

По данным.
 Непосредственное прикрытие
 II разведгруппа (контр-адмирал Ройтер)
 «Кёнигсберг II», «Нюрнберг II» (28 узлов, 8×150-мм), «Пиллау», «Франкфурт» (27,5 узлов, 8×150-мм)
 7-я флотилия миноносцев (S 62)
 14-я полуфлотилия миноносцев (G 87, G 92, G 3, V 83)
 12-я полуфлотилия миноносцев (V 43, V 44, V 45)
 Силы прикрытия (капитан 1-го ранга Грассхоф)
 линкоры «Кайзер», «Кайзерин»
 Подкрепление, вышедшее из Яде в 8:40
 лёгкий крейсер «Штральзунд»
 1-я флотилия миноносцев
 линейные крейсера «Гинденбург», «Мольтке»
 Подкрепление, вышедшее из Яде в 12:40
 линкоры «Фридрих дер Гроссе», «Кёниг Альберт»

Сражение 

Германский флот для определения границ британских минных заграждений использовал тактику походов, называемых «уколами» (). Целью этих походов являлось обнаружение минных заграждений для их дальнейшего обхода или уничтожения. В операциях принимали участие тральщики с тралами, миноносцы с противолодочными тралами (буксируемыми на тросе глубинными бомбами), минопрорыватели и охранение из лёгких крейсеров с гидросамолётами. Поддержку таких отрядов осуществляли тяжёлые корабли, находившиеся в районах, безопасных от мин. Утром 17 ноября в поход вышли 6-я полуфлотилия тральщиков, 2-я и 6-я вспомогательные полуфлотилии тральщиков, 12-я и 14-я полуфлотилии миноносцев и 4-я группа минопрорывателей. Прикрытие осуществлялось лёгкими крейсерами 2-й разведывательной группы под командованием контр-адмирала фон Рейтера. В группу входили «Кёнигсберг II» (флагман), «Франкфурт», «Пиллау» и «Нюрнберг II». Для поддержки из состава IV эскадры линкоров её командиром вице-адмиралом Сушоном были выделены линкоры «Кайзер» и «Кайзерин», под общим командованием командира «Кайзерин» капитана 1-го ранга Грассхофа.

Отряд должен был произвести обследование фарватера, проложенного по направлению на северо-запад от точки, которая находилась примерно на середине линии Хорнс-риф — Терсхеллинг. Погода была мглистой, поэтому патрульные дирижабли и гидросамолёты разведку не осуществляли. На море было лёгкое волнение в 2—3 балла.

В авангарде британских сил шла 1-я крейсерская эскадра. 6-я эскадра лёгких крейсеров под командованием вице-адмирала Александер-Синклера шла чуть впереди по левому борту. 1-я эскадра лёгких крейсеров вице-адмирала Коуэна шла в 3-х милях позади линейных крейсеров Нейпира. 1-я эскадра линейных крейсеров Пэкенхема находилась в 10 милях позади 1-й крейсерской эскадры.

Немецкий отряд состоял из трёх групп — северной, в составе тральщиков и эсминцев, средней, состоявшей из отряда поддержки, и южной, включавшей в себя крейсера фон Рейтера. Около 7:30 с «Корейджеса» были замечены германские тральщики. Почти одновременно их увидели с «Кардиффа». В этот момент флагман фон Рейтера «Кёнигсберг» шёл к группе тральщиков. В 7:37 «Корейджес» дал первый залп из 381-мм орудий по лёгкому крейсеру. Почти одновременно с ним «Глориес» обстрелял другой крейсер. 6-я эскадра лёгких крейсеров атаковала тральщики.

Условия освещения были благоприятны для англичан — немецкие корабли были хорошо видны на восточной, освещённой части горизонта. Но команды германских кораблей не растерялись и действовали чётко и слаженно. Тральщики обрубили тралы и стали уходить на восток. Крейсера и миноносцы выдвинулись на северо-запад и выставили густую дымовую завесу, закрывшую от британских кораблей тральщики. Крейсера с миноносцами стали уходить на юго-восток, увлекая за собой британские крейсера, тем самым давая шанс тихоходным тральщикам уйти. Не повезло только вооружённому траулеру «Кёдинген», который стоял на якоре, служа в качестве временного маяка для тральщиков. Он лишился хода, не успев сняться с якоря, и его экипаж был снят британскими эсминцами, а сам пароход потоплен.

Британцы, не зная точных сил немцев, вблизи минных полей действовали очень нерешительно. Британские крейсера шли к дымовой завесе, так как для продолжения боя вынуждены были пройти её. В клубах дыма периодически показывались германские крейсера, но определить их точное количество и курс не удавалось. Около 8:00 «Корейджес» подошёл к завесе и в 8:07 пересёк её. К юго-востоку от него были видны три германских крейсера, шедших на северо-восток и затем в 8:11 изменивших курс на юго-восточный. Нейпир доложил обстановку Пэкенхему, и тот выслал «Рипалс» на помощь 1-й крейсерской эскадре. В 8:10 по немцам открыли огонь «Корейджес» и «Глориес». Через две минуты к ним присоединился «Кардифф», а ещё через десять минут «Серез», «Калипсо» и крейсера 6-й эскадры.

Крейсера Рейтера на полном ходу шли на соединение с линкорами Грассхофа. Свою задачу они полностью выполнили — тральщики уходили 10-узловым ходом на северо-восток, и их не преследовал ни один британский корабль. Находясь под непрерывным обстрелом, крейсера Рейтера подвергались риску получить один-два 381-мм снаряда с линейных крейсеров и разделить судьбу «Блюхера». Но II разведывательная группа шла зигзагом и удачно отстреливалась. В 8:20 попытавшиеся выйти в атаку британские миноносцы «Вэлентайн» и «Ванкуишер» были отогнаны артиллерийским огнём.

В 8:30 немцы поставили вторую завесу, а в 8:45 — третью. Стрельба временно прекратилась. Дымовые завесы были поставлены в районе, дальше которого Нейпир считал заходить рискованным из-за мин. Он опасался, что немцы могли резко сменить курс, а он, продолжая идти тем же курсом, попал бы на минное поле. К тому же была вероятность не заметить в дыму торпедную атаку. Поэтому в 8:52 он приказал резко отвернуть влево, огибая дымзавесу с востока, дав знать Пэкенхему, что потерял из виду германские крейсера. Почти одновременно с этим завесу развеяло ветром, и стало видно, что крейсера Рейтера идут прежним курсом. Из-за поворота преследователей влево германские крейсера вышли из зоны стрельбы линейных крейсеров, и с 9:07 до 9:15 «Корейджес» и «Глориес» прекратили огонь.

Несмотря на преимущество (восемь крейсеров против четырёх), 1-я и 6-я эскадры лёгких крейсеров британцев не могли его реализовать, сами при этом неся потери. Лёгкий крейсер «Кардифф» получил значительные повреждения. Около 8:50 он получил попадание в полубак, вызвавшее пожары, а затем вскоре второе попадание в район кормовых надстроек и третье в помещение торпедных аппаратов. Крейсера «Галатея», «Роялист» и «Инконстант» могли вести огонь только из носовых 152-мм орудий, так как дальности бортовых 102-мм орудий не хватало.

В отличие от Нейпира, Филлимор на «Рипалсе» разумно решил, что путь, по которому прошли германские крейсера, должен быть свободен от мин, поэтому он продолжил преследование и к 9 часам нагнал крейсера Нейпира. «Рипалс» впервые в своей карьере открыл огонь по реальным целям — крейсерам Рейтера. Условия стрельбы были неблагоприятными — всё скрывали дым из труб, остатки дымзавесы и тумана. Но при каждом удобном случае «Рипалс» давал четырёхорудийный залп из носовых башен, постепенно пристреливаясь.

В 8:50 немецкие крейсера нагнали 2-ю и 6-ю полуфлотилии тральщиков, в начале боя ушедших на юго-восток. Для их защиты ближайшие к ним крейсера «Нюрнберг», «Пиллау» и 14-я полуфлотилия миноносцев выставили дымзавесу. Рейтер приказал произвести торпедную атаку. Миноносцы выпустили шесть торпед, ещё несколько было выпущено «Кёнигсбергом» и «Франкфуртом», но все без видимого успеха. Тем не менее это позволило тральщикам скрыться.

Тем временем принявший донесение Нейпира о потере контакта адмирал Пэкенхем понял, что он окончательно потерял контроль над обстановкой, и около 9:00 отдал приказ крейсерам возвращаться. Но этот приказ был проигнорирован даже осторожным Нейпиром, который доложил о появлении новых крейсеров противника и продолжил движение. Нейпир к 9:32 дошёл до границы предполагаемого им минного поля и, повернув направо, пошёл вдоль неё. Лёгкие крейсера и «Рипалс» продолжали погоню.

Приблизительно в это время немецкие корабли выставили пятую дымзавесу и произвели новую торпедную атаку. Миноносец «Вэлентайн» из состава прикрытия 6-й эскадры лёгких крейсеров заметил на пути подходившего с северо-запада «Рипалса» подводную лодку. Поэтому, доложив Филлимору, он вместе с миноносцами «Вимиера», «Ванкуишер» и «Вихемент» окружил линейный крейсер.

В 9:40 серьёзные повреждения получил «Калипсо». Снаряд пробил крышу боевой рубки и убил всех находившихся там, в том числе командира корабля капитана 1 ранга Эдвардса. Приборы управления артиллерийской стрельбой вышли из строя, и крейсер прекратил огонь. В командование «Калипсо» вынужден был вступить старший артиллерийский офицер. Несмотря на это, британские корабли продолжали преследование. Но вскоре обстановка резко изменилась. Ещё в 9:30 в виду германских крейсеров показались «Кайзер» и «Кайзерин». В 9:46 они дали залп из своих орудий.

Один из снарядов угодил в ватерлинию «Каледона», не причинив, правда, при этом серьёзных повреждений. Британские крейсера резко развернулись и стали выходить из-под обстрела. Они пытались сигнализировать «Рипалсу», но тот ещё как минимум 10 минут шёл вперёд, только затем развернулся и стал прикрывать отход лёгких крейсеров. Перед поворотом последний его залп достиг цели. 381-мм снаряд пробил три дымовых трубы «Кёнигсберга» и разорвался в угольной яме, вызвав пожар, в результате которого ход крейсера упал до 17 узлов. Но воспользоваться этим британцам уже не удалось — пора было самим уходить под огнём германских линкоров.

Грассхоф решил не преследовать британские корабли, хотя фон Рейтер и пытался его в этом убедить. Не прибавило ему решительности и появление чуть позже германских линейных крейсеров «Гинденбург» и «Мольтке», вышедших из устья Яде на помощь. Бой прекратился, и британские корабли беспрепятственно вернулись в свои базы.

Результаты боя 
За время боя «Корейджес» выпустил 92 381-мм снаряда, «Глориес» — 57. Оба крейсера выпустили также 180 фугасных и 213 полубронебойных 102-мм снарядов. Единственного попадания 381-мм снарядом добился «Корейджес», поразивший «Пиллау». Низкий процент попаданий — 0,7 % — объясняется предельной дальностью стрельбы и плохими условиями наблюдения. Лёгкие крейсера стреляли тоже не лучшим образом. Выпустив 2519 152-мм снарядов, они добились трёх попаданий (0,12 %). «Рипалс» выпустил 54 381-мм снаряда, добившись одного попадания. «Глориес» получил лёгкое повреждение левого орудия башни «A». «Корейджес» не получил повреждений. Оба крейсера получили в носовой части повреждения настила палубы от дульных газов. Потери британского флота составили около 100 человек.

Потери германского флота составили: 21 убитый, 10 тяжело- и 30 легкораненых. С «Кёдингена» было пленено 64 человека. 152-мм снаряд (возможно 102-мм) попал в щит носового орудия правого борта «Кёнигсберга», не причинив повреждений. Попавший в него 381-мм снаряд с «Рипалса» пробил три дымовых трубы, разорвавшись в угольной яме. Возникший пожар привёл к выходу из строя одного парового котла и падению скорости, по разным данным, до 17 или 20—24 узлов. «Пиллау» получил попадание 381-мм снаряда в щит носового орудия левого борта. Орудие было выведено из строя.

Оценки и последствия 
Британский флот вновь показал, что способен действовать в непосредственной близости от германских баз. Но при наличии подавляющего преимущества в силах британцы не смогли его реализовать. Тому причиной были умелое использование германскими кораблями дымовых завес, меткая стрельба крейсеров Рейтера в совокупности с неудовлетворительным качеством британских снарядов.

Командующий Гранд-Флитом Битти был недоволен ходом проведения операции. Британские корабли не смогли выполнить основную задачу и уничтожить неприятельские тральщики. При этом они дали втянуть себя в долгую и безрезультатную погоню за германскими крейсерами. А после обнаружения линкоров Флота открытого моря не было предпринято ничего для их уничтожения, хотя это было по силам линкорам имевшейся в наличии 1-й эскадры линкоров. В очередной раз проявилась нерешительность британских адмиралов. Линейные крейсера Нейпира, имевшие максимальную скорость свыше 31 узла, в бою не развили скорость свыше 25 узлов. Это стало предметом разбирательств в Адмиралтействе. Но действия Нейпира не были признаны ошибочными, поскольку местоположение и курс крейсеров противника в начальной фазе боя были слишком неопределёнными, а в дальнейшем сказалось отсутствие у командира 1-й крейсерской эскадры знания реальной картины минной обстановки. В итоге был сделан вывод о том, что впредь командиры эскадр должны получать все сведения о минных заграждениях, которыми располагало Адмиралтейство.

Командовавший в 1917 году германским Флотом открытого моря адмирал Шеер в своих мемуарах и британский историк Вильсон по результатам боя делают вывод о неудовлетворительных боевых качествах линейных крейсеров «Корейджес» и «Глориес». И хотя защита новых британских крейсеров действительно была недостаточной, сделать эти выводы на основании данных о втором бое в Гельголандской бухте затруднительно, поскольку вместо 5 заявленных немцами попаданий в линейные крейсера в реальности имело место только повреждение левого 381-мм орудия носовой башни «Глориеса» осколками снаряда. При этом замеченного немцами выхода из боя в результате повреждений линейных крейсеров также не было.

В целом оценки боя сводятся к тому, что он признаётся незначительным и не оказавшим влияние на дальнейший ход боевых действий. Единственным его последствием стало то, что немцы были вынуждены придавать своим тральщикам более сильное прикрытие.

Примечания

Использованная литература и источники

Литература

Ссылки 
 

Сражения в Северном море
Морские сражения Первой мировой войны
Морские сражения Германии
Морские сражения Великобритании
Конфликты 1917 года
Германия в Первой мировой войне
Великобритания в Первой мировой войне